Romeral — comuna chilena da Região de Maule
 El Romeral — município espanhol de Castela-Mancha
 San Pedro del Romeral — município espanhol da Cantábria

Desambiguações de topônimos